

Географические названия 
 Синюга — деревня в Могилёвской области Белоруссии.
 Синюга — станция Белорусской железной дороги, Белоруссия.
 Синюга — река в Бодайбинском районе Иркутской области России. Приток Витима.
 Синюга — река в Казачинском районе Красноярского края России. Приток реки Караульной, бассейн реки Кемь.
 Синюга — река в Устьянском районе Архангельской области России. Приток реки Андерец, бассейн реки Устья.
 Старица Синюга — озеро в Тбилисском районе Краснодарского края России. Старица реки Кубань.
 Балка Синюга — приток реки Кубань в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Синега (Синюга) — река в Вельском районе Архангельской области, правый приток Вели.

Другие значения 
 Синюга — одно из названий ске́рды кровельной, распространённое в середине XIX века на территории Олонецкой губернии.
 Синюга — распространённое когда-то во Владимирской губернии название гриба паутинник фиолетовый.
 Синюга — устаревшее уже к концу XIX века название ассигнации синего цвета номиналом 5 рублей.
 Синюга — слепая кишка крупного или мелкого рогатого скота, используемая в качестве оболочки колбасных изделий.
 Синюга — подвергшиеся геологическому разрушению (до состояния глины) порфиры.

Примечания

Литература